El término shoa puede referirse a:

 Shoá, o Shoah, término hebreo que remite al holocausto.
 Shoa, antigua provincia de Etiopía.
 SHOA, acrónimo del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile.